Promna – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Promna
 Promna – zatoka Zalewu Kamieńskiego, w cieśninie Dziwnie

2 cieki w Polsce:
 Promna – struga, dopływ Bogacicy
 Promna – potok, dopływ Kłodnicy

inne:
 Promna-Kolonia – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Promna
 gmina Promna – gmina w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim

Zobacz też 
 Promno